Маликрабат () — городской посёлок в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.

История 
Статус посёлка городского типа присвоен в 1971 году. До начала 1990-х годов носил название Комсомольск.

География 
Посёлок расположен в 22 км от железнодорожной станции Навои (узел линий на Бухару, Самарканд и Учкудук). На окраине посёлка расположен аэропорт Навои.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Карманинского района